Фред Кинг (; род. 23 февраля 1988 года, Могилёв, Белоруссия), более известный под псевдонимом «MusicSnake» — американский рэпер, продюсер и автор песен.

Биография 
Фред Кинг родился 23 февраля 1988 года в Могилеве. В 2005 году в возрасте 17 лет переехал в Минск, где поступил в БГУИР. В том же году основал свой первый музыкальный коллектив «Пенопласт». В 2007 переехал в Москву, где продолжил строить профессиональную карьеру музыканта.

В 2009 году Фред окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности техническое обеспечение безопасности. В том же году эмигрировал в США, где осел сначала в Нью-Йорке, а в 2019 году перебрался в Кремниевую Долину (Калифорния). С 2009 года Фред Кинг выступает под псевдонимом MusicSnake.

Примечания

Ссылки 
 Official Website

Джазмены США
Фанк-музыканты
Предприниматели США